Гданцевка — многозначный термин:

 Гданцевка — исторический район в Центрально-Городском районе Кривого Рога.
 Гданцевка — название Гданцевского чугунолитейного завода.